Экономика Монако развивается в основном за счёт туризма, игорного бизнеса, строительства новых резиденций, а также за средства СМИ, освещающих жизнь княжеской семьи. Из-за фактического отсутствия свободных земель, сельское хозяйство в стране отсутствует. В настоящее время порядка 90 % экономически активного населения занято в сфере услуг, что обеспечивает около 50 % ВВП страны, оставшиеся 8 % заняты в мелких промышленных предприятиях (эта доля составляла порядка 13 % в 1993 году).

Государственный сектор 
Несмотря на высокую степень приватизации, государство сохранило свою монополию в таких секторах экономики как продажа табачных изделий, телефонная связь и почтовые услуги. Основными источниками государственных доходов, которые в 1995 составляли 518 млн долл. были налоги с банков, гостиниц, курортов, казино и продажи почтовых марок.

Сектора экономики 

Княжество широко известно как туристический центр благодаря казино и прекрасному климату: 300 солнечных дней в году. Однако современное Монако характеризуется наличием хорошо развитой и диверсифицированной экономики, в которой туризм играет важную, но не доминирующую роль.
ВВП княжества оценивается в 870 млн долларов США (1999). Основными отраслями экономики являются туризм, строительство, фармацевтическая, химическая и электронная промышленность, банковский и финансовый сектор. Годовой оборот зарегистрированных в стране компаний превышает 9 млрд евро.

ВВП по основным секторам экономики в стоимостном выражении в объёме (млн евро)

Номинальный ВВП

Внешняя торговля 

Внешняя торговля (млн евро)

Туризм 
Туризм в Монако традиционно имеет элитную специализацию. В 2006 году в стране имелось 2 800 номеров в которых было зарегистрировано 900 000 постояльцев. Из них 19 % составили граждане Италии, 18 % Франции, 15 % Великобритании, 13 % США, 5 % Германии, 4 % Российской Федерации.

Вместимость отеля и процент занятости (2015)

Продажа недвижимости 

Монако считается вторым самым дорогим рынком жилья в мире после Гонконга. Стоимость квадратного метра здесь может равняться около 80 000 евро. 2014 год стал лучшим за всю историю продаж, объём продаж недвижимости в этом году достиг 2,4 млрд евро, превысив показатели «пикового» 2007 года.

Занятость 
Уровень безработицы в княжестве гораздо ниже, чем в соседних Франции и Италии. Общее число рабочих мест — 45 000 — превышает количество жителей страны. Значительная часть работающих в Монако — иностранцы. Княжество отличается очень либеральной системой налогообложения. Доходы физических лиц (как граждан Монако, так и иностранцев, постоянно проживающих в Монако, за исключением французов) не облагаются налогами. Княжество имеет тесные экономические связи с Францией. Две страны имеют общие таможенную и финансовую системы. Монако зависит от импорта французской электроэнергии.

Занятость населения

Денежные единицы 
С 1837 по 2001 год национальной валютой Монако был монегасский франк, обращавшийся параллельно с французским франком. 1 января 2002 года в Монако введена в обращение новая валюта — евро. Страна получила право чеканить собственные евромонеты с национальным рисунком на одной из сторон монеты. Чеканка евромонет Монако производится только Парижским монетным двором, квота чеканки монет Монако составляет 1/500 квоты чеканки монет Франции.

Экономические проблемы 
В 1990-е годы темпы роста ВВП страны (в среднем около 1,1 % в год) несколько отставали от темпов роста её населения, что привело к росту дефицита бюджета, который в 1999 достиг 52 млн долларов. Это в свою очередь подтолкнуло правительство к принятию ряда мер по модернизации и диверсификации экономики страны. В настоящее время ухудшающееся экономическое положение Франции, Италии и других стран Еврозоны несёт риски для банковского сектора страны.

Конституционный резервный фонд 

Создание в 1962 году Конституции, Конституционный Резервный Фонд (Constitutional Reserve Fund (CRF) является резервом Монако, «заначкой» в стране. Это автономный объект учета, со своими собственными активами, а также ему принадлежит особый статус. В соответствии с Конституцией, доходы Фонда состоят из любых излишек доходов над расходами, зарегистрированными после окончания бюджетного года, а также доход от финансового управления, управления недвижимостью и продажей подвижных или основных средств. Также включены в Конституционный Резервный Фонд доходы от прироста капитала в результате продажи активов или переоценки движимого или недвижимого имущества недвижимости. Расходы включают в себя, в соответствии с Конституцией, любой излишек расходов по выручке, зарегистрированный после окончания бюджетного года, а также расходы на управление финансами, управление недвижимостью (недвижимым имуществом), приобретение движимого имущества или реальных активов по операциям с недвижимостью, а также при потере капитала в результате продажи или обесценивания этих активов. Резервы на 2015 год составили 4 676 млн евро.

Доходы населения 
С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда в Монако составляет 1695,07 евро в месяц и 10,03 евро в час при 39-часовой рабочей неделе и 169 рабочих часах в месяц. В Монако нет подоходного налога.

Примечания 

Экономика Монако